Saporiske (ukrainisch: , russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Saporiske (Apostolowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe
 Saporiske (Bachmatsch), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch
 Saporiske (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Saporiske (Losowa), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Saporiske (Meschowa), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa
 Saporiske (Pokrowske), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske
 Saporiske (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Saporiske (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Saporiske (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Saporiske (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Saporiske (Synelnykowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe
 Saporiske (Tomakiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka
 Saporiske (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja